Архиепи́скоп Се́ргий (в миру Па́вел Алекса́ндрович Голубцо́в; 16 апреля (29 апреля) 1906, Сергиев Посад — 16 июня 1982, там же) — епископ Русской православной церкви; архиепископ Казанский и Марийский; реставратор, иконописец.

Биография 
Отец — профессор Московской духовной академии Александр Петрович Голубцов (1860—1911), специалист в области литургики и церковной археологии. Мать — Ольга Сергеевна, урождённая Смирнова (1867—1920), дочь протоиерея, ректора Московской духовной академии. Умерла, заразившись оспой, ухаживая за крестьянскими детьми. В семье было 12 детей, в том числе Иван, доктор исторических наук и Николай, известный московский священник. Ещё один сын, Серафим, также был священником.

Детство провёл в Сергиевом Посаде, большое влияние на формирование его личности оказал иеросхимонах Алексий (Соловьёв), который, по воспоминаниям архиепископа Сергия, был «выдающимся благодатным старцем» и советовал ему «учиться реставрации поглубже, не разбрасываться, чтобы потом быть серьёзным специалистом».

В 1923 году окончил среднюю школу в Сергиевом Посаде. В 1923—1924 годах учился живописи у местных художников, тогда же познакомился со священником Павлом Флоренским, присутствовал на его богослужениях, которые запомнились ему глубоким благоговением, одухотворённостью и красотой. С 1924 года жил в Москве, где работал в Государственном историческом музее: рисовальщиком, библиографом, с 1929 года — художником-реставратором. С 1925 года занимался в отделе древнерусской живописи Государственных центральных реставрационных мастерских, которыми руководил академик Игорь Грабарь. Участвовал в реставрационных работах, а также копировал фрески новгородских храмов, которые позднее погибли в годы Великой Отечественной войны.

В конце 20-х — начале 30-х годов XX века познакомился со схиархимандритом Иларионом (Удодовым), который стал его духовником. Именно отец Иларион благословил его на церковное служение, а впоследствии — на принятие монашества и священного сана.

В 1928—1930 годах учился на втором и третьем курсах отделения теории и истории изобразительных искусств этнологического факультета Московского государственного университета. Завершить университетское образование ему не удалось из-за ареста в марте 1930 года и последующей высылки на три года в Северный край, где он работал художником-декоратором в железнодорожном клубе посёлка Няндомы.

В 1933 году вернулся в Москву, где был вынужден работать по договорам художником-оформителем. Только в 1940 году он вновь смог заняться научно-реставраторской деятельность в Государственном историческом музее. За год он подготовил два научных доклада — «К вопросу о монументальной живописи в бывшем Пафнутьево-Боровском монастыре в связи с его архитектурой» и «Два портрета патриарха Адриана в собрании Государственного Исторического Музея». В начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 года был призван в армию, служил сержантом в 6-м запасном автомобильном учебном полку, работая батальонным, а затем полковым художником, демобилизован в 1945 году. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Во время войны был под обстрелом, но на передовую не попал, как предсказывал ему схиархимандрит Иларион (Удодов) перед отправкой в армию: «Пока туда-сюда, война и кончится».

После закрытия Троице-Сергиевой лавры в 1919 году глава преподобного Сергия Радонежского была изъята и скрыта у Юрия Олсуфьева. В конце лета 1928 года честная глава была передана Павлом Голубцовым С. В. Олсуфьевой, жившей в то время в Люберцах. Однако после начала войны риск хранить главу в Люберцах стал слишком велик, так как Олсуфьеву могли арестовать со дня на день, что и произошло 1 ноября 1941 года, а Голубцова могли призвать в армию. Именно поэтому в промежуток от начала войны (22 июня) до своего призыва в армию (20 августа 1941 года) Голубцов перенёс главу преподобного из Люберец к своему духовнику отцу Илариону, служившему в храме Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове.

По окончании войны Павел Голубцов перенёс главу преподобного на московскую квартиру Е. П. Васильчиковой (лето 1945 — весна 1946 года), которая, когда открылась Троице-Сергиева лавра, передала главу патриарху Алексию I.

Возвращение главы преподобного Сергия к его мощам произошло 7 (20) апреля 1946 года, в Великую субботу. По благословению патриарха эта честь выпала отцу Илариону.

Окончил Московскую духовную семинарию (1947), Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1951; тема кандидатской работы: «Способы воплощения богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублёва»).

В 1950—1953 годах — ответственный представитель от Московской латриархии по реставрации Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. По словам Игоря Грабаря, «в его лице объединяются знающий археолог, и наделённый большой интуицией искусствовед, и практик-реставратор». Участвовал в реставрации иконостаса и росписи трапезного Успенского храма в Новодевичьем монастыре (1946), возглавлял группу по реставрации «Царских чертогов» Московской духовной академии (1946—1947) и бригаду художников, реставрировавших живопись главного купола Богоявленского патриаршего собора в Москве (1947). Позднее, в 1954 году, участвовал в реставрации настенной живописи в этом соборе и руководил написанием икон для иконостаса кафедрального собора Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону.

2 апреля 1950 года по благословению своего духовника отца Илариона был пострижен в монашество, 7 апреля патриархом Алексием I рукоположён во иеродиакона, а 28 мая — во иеромонаха. С 1951 года был духовником богомольцев лавры. С 1951 года — преподаватель церковной археологии и древнееврейского языка в Московской духовной академии, с 3 марта 1954 года — доцент. Организатор и с 1953 года руководитель Церковно-археологического кабинета. В 1953—1962 годах трудился над магистерской работой «Живописное и иконописное направления в церковной живописи и их онтологическая оценка», но не завершил её.

18 июля 1953 года иеромонах Сергий был награждён наперсным крестом.

18 июля 1954 года возведён в сан архимандрита.

17 октября 1955 года патриарх и Священный синод определили архимандриту Сергию быть епископом Старорусским. Как вспоминал сам Сергий, епископский сан ему предсказал его духовник отец Иларион ещё в 1940 году. Когда Голубцов спросил старца о возможности для себя принятия сана священника, отец Иларион неожиданно ответил: «Кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть мучеником». Через 15 лет Павел Голубцов принял епископский сан.

30 октября 1955 года в Покровском академическом храме состоялась его хиротония во епископа Старорусского, викария Ленинградской епархии. Хиротонию совершали патриарх Алексий I, митрополит (бывший Пражский) Елевферий (Воронцов), митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (Городцев), епископ Волынский и Ровенский Палладий (Каминский), епископ (бывший Прешовский) Алексий (Дехтерёв).

Начало епископского служения владыки Сергия было связано с исполнением давнего желания верующих новгородцев: 19 сентября 1956 году были установлены в новгородском Николо-Дворищенском соборе честные мощи святителя Никиты, епископа Новгородского, переданные из новгородского Софийского собора. 

22 ноября 1956 году Новгородская епархия была выделена из Ленинградской, и епископ Старорусский Сергий с 1 января 1957 года стал её управляющим. Организовал в Новгороде епархиальное управление, при котором создал ряд учреждений — мастерские по пошиву облачений, ряс и других церковных одежд и принадлежностей, реставрации икон, столярную мастерскую и бригаду рабочих по ремонту храмов епархии. По его инициативе в 1959 году были проведены реставрационно-живописные работы в действовавшем Николо-Дворищенском соборе Новгорода, в результате которых была обнаружена стенная темперная живопись XVIII века. Вёл очень скромный монашеский образ жизни. Занимался написанием икон для храмов Новгорода и Старой Руссы.

Часто проводил богослужения, стремился использовать новгородский опыт церковного пения. В епархиальном отчёте за 1957 год отмечалось:

Праздничные службы в некоторой степени напоминали давние новгородские традиции уставностью и торжественностью своих богослужений и особенно украшались хором старейших новгородских певчих, весьма церковно исполнявших традиционные новгородские напевы священных песнопений.

23 августа 1959 года, в связи с празднованием 1100-летия Новгорода, утверждён епископом Новгородским и Старорусским. 25 февраля 1963 года возведён в сан архиепископа.

В 1964 году стал почётным членом Московской духовной академии.

Всего за годы управления Новгородской епархией архиепископ Сергий совершил около 1850 служений всенощных бдений и Божественных Литургий, не считая выходов на полиелеи, акафистов и молебнов. Однако будничные службы были более по душе владыке, как монаху. Тогда он, облачённый в простую иноческую одежду, принимал участие в службе как псаломщик, читая или исполняя церковные песнопения на клиросе. На эти службы он приходил как обычный прихожанин, пешком, обычно без сопровождающих, часто останавливаемый на пути знакомыми и незнакомыми людьми, желавшими получить его благословение или совет по какому-либо делу или просто приветствовать владыку.

В ходе Хрущёвской антирелигиозной кампании конца 1950-х — начала 1960-х годов епархия лишилась Николо-Дворищенского собора, который был передан музею. «Кафедральным собором» стал аварийный  храм Филиппа Апостола на окраине Новгорода, по размерам в два раза меньший Никольского собора. Число приходов сократилось с 40 до 25. В начале 1967 года архиепископ Сергий перенёс инсульт, но продолжал руководить епархией, а в мае 1967 года вновь начал совершать богослужения.

В том же году ленинградский митрополит Никодим (Ротов) добился принятия решения вновь включить Новгородскую епархию в состав Ленинградской, мотивируя это тем, что архиепископ Сергий не мог эффективно отстаивать церковные интересы. По мнению митрополита Льва (Церпицкого), архиепископ Сергий «был человеком интеллигентным и образованным, но по своему характеру слишком мягким, чтобы противостоять тому организованному натиску, с которым местные власти стремились ликвидировать религиозную жизнь в области». Кроме того, объединение епархий способствовало усилению влияния самого митрополита Никодима.

7 октября 1967 года владыка Сергий был назначен архиепископом Казанским и Марийским, но в управление епархией не вступил, и 23 октября на Казанскую кафедру был возвращён архиепископ Михаил (Воскресенский). Вначале владыка попросил отпуск по болезни, а в январе 1968 года, формально по медицинским соображениям, был уволен за штат. С того времени жил в Троице-Сергиевой лавре.

Находясь на покое, продолжал служить и проповедовать. С 1971 года осуществлял общее руководство братскими духовниками лавры; к нему на исповедь и беседы приходили многие люди разного социального положения и возраста. Пел в братском лаврском хоре, написал свыше 500 икон (в основном, образы преподобного Сергия Радонежского), продолжал заниматься исследованиями по истории иконописи. Подготовил к печати переработанный вариант своей кандидатской работы, опубликованной в «Богословских трудах» (сборник 22, М., 1981). Вплоть до 1980 года, когда тяжело заболел, работал по 10-14, а иногда и по 16 часов в сутки. До весны 1982 года, когда состояние его здоровья ещё более ухудшилось, продолжал регулярно участвовать в богослужениях.

Отпевание владыки Сергия 18 июня в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры по монашескому чину возглавил его духовный сын митрополит Минский и Белорусский Филарет (Вахромеев) и собрат архиепископ Волоколамский Питирим (Нечаев). В надгробном слове митрополит Филарет отметил, что лавра и академия знали владыку Сергия как ревностного архипастыря, учёного, преподавателя и опытного духовного руководителя, который с необычайным смирением нес свой иноческий крест.

Похоронен у алтаря церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов Троице-Сергиевой лавры.

Примечания

Публикации 
 О реставрации стенописи в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры // Журнал Московской Патриархии. 1950. — № 9. — С. 60-63.
 Речь при наречении во епископа Старорусского // Журнал Московской Патриархии. 1955. — № 12. — С. 23-25.
 Икона Живоначальной Троицы // Журнал Московской Патриархии. 1972. — № 7. — С. 69—76.
 Воплощение богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублева [библ. 94] // Богословские труды. — 1981. — № 22. — С. 3—67.
 Средства выражения византийского стиля по отношению к реалистическому направлению в церковной живописи. Набросок с целью уяснения правильности поставленных вопросов // Богословский вестник. 2015. — № 16-17. — С. 333—353
 Выражение литургической жизни Православной Церкви в храмовой архитектуре // Богословский вестник. 18-19. 2015. — № 3 июль-сентябрь, № 4 октябрь-декабрь. — С. 445—465.
 Изучение путей к упрочению и уставности литургической жизни всей Православной Церкви, переданной через церковное Предание и находящей выражение в иконописи и церковной архитектуре // Богословский вестник. 20-21. 2016. — № 1 январь-март, № 2 апрель-июнь. — С. 376—414.
 Живописное и иконописное направление в церковной живописи и их онтологическая оценка // Богословский вестник. 2016. — № 22-23. — Выпуск 3-4. — С. 454—478; 2017. — № 24-25. — С. 629—676

Литература 
 Андроник, иеромонах Высокопреосвященный архиепископ Сергий [некролог] // Журнал Московской Патриархии. 1982. — № 10. — С. 18-23.
 Савинова И. Д. Лихолетье. Новгородская епархия и советская власть: 1917—1991. — Новгород, 1998. — С. 83, 86—91.
 Денисов М. Е. Сергий (в миру Павел Александрович Голубцов) // Московская энциклопедия. — Т. 1. Кн. 4. — М., 2012.
 Кафедра новгородских святителей (со времени введения христианства в Новгороде в 992 г. до настоящего времени): жития, сведения и биографические очерки в 4 томах. — 2-е изд., испр. и доп. — Великий Новгород : Издательский отдел Новгородской епархии, 2014. — Т. 4 : 1945—2014 гг / ред. Лев (архиеп. Новгородский и Старорусский). — ISBN 978-5-9915-0814-8

Ссылки 
 Биография
 Архиепископ Сергий (Голубцов). Могила в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
 Сергий (Голубцов)

Епископы Казанские
Архиепископы Русской православной церкви
Сотрудники Государственного исторического музея
Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Иконописцы СССР
Искусствоведы СССР
Преподаватели Московской духовной академии